The Greatest ():

Музыка 
 The Greatest — первый альбом-сборник бывшего солиста The Stone Roses Иана Брауна (2005).
 The Greatest — песня австралийской певицы Сии (2016).

Фильмы 
 «Величайший» (The Greatest) — американо-британский биографический фильм 1977 года о Мохаммеде Али.
 «Самый лучший» (The Greatest) — американский фильм-драма 2009 года.